Hugh Seymour kan syfta på:

* Lord Hugh Seymour (1759-1801), brittisk amiral
 Hugh Seymour, 6:e markis av Hertford (1843-1912)
 Hugh Seymour, 8:e markis av Hertford (1930-1997)